Paweł Zygmunt (ur. 1972), łyżwiarz szybki
 Paweł Zygmunt (ur. 1999), hokeista